Příjmení Urban či Urbanová mělo v roce 2011 v Česku 15 693 osob. Vyskytuje se o něco více v Čechách než na Moravě. Podobné příjmení Urbánek nebo Urbánková má 7 403 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Anton Urban (1934–2021), slovenský fotbalista
 Antonín Jaroslav Urban (1899–1962), československý filmový kritik a scenárista
 Bohumil Urban (* 1934), politik KSČ, ministr a poslanec ČNR a FS za normalizace
 Ervín Urban (1931–1997), akademický malíř, ilustrátor a grafik
 Ferdinand Urban (1825–1879), českoněmecký podnikatel v pivovarnictví a politik z Prahy, poslanec Českého zemského sněmu
 František Urban – více nositelů stejného jména
 Horst Urban (1936–2010), olympionik v jízdě na saních
 Igor Urban (* 1960), slovenský politik, poslanec FS a NR SR za HZDS
 Ivo Urban (* 1931), fotbalista a sportovní novinář
 Jan Evangelista Urban (1901–1991), kněz, františkán, teolog a politický vězeň
 Jan Urban – více nositelů stejného jména
 Ján Urban (* 1945), slovenský fotbalista, útočník
 Jiří Urban (* 1959), kytarista
 Jiří Urban (rozcestník) – více nositelů stejného jména
 Johann Urban (1823–1893), českoněmecký úředník a politik z Prahy, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Urban (rozcestník) – více nositelů stejného jména
 Jozef Urban (1964–1999), slovenský básník, textař a novinář
 Karl Urban (rozcestník) – více nositelů stejného jména
 Knut Urban (* 1941), německý fyzik, nositel Wolfovy ceny
 Ladislav Urban – více nositelů stejného jména
 Luboš Urban (* 1957), fotbalista a fotbalový trenér
 Matěj Urban (* 1986), tanečník
 Matěj Urban (pedagog) (1885–1942), pedagog a politik
 Max Urban (1882–1959), architekt a filmař
 Milan Urban (* 1958), politik
 Milan Urban (rozcestník) – více nositelů stejného jména
 Milo Urban (1904–1982), slovenský spisovatel, překladatel a redaktor
 Miloš Urban (rozcestník) – více nositelů stejného jména
 Miroslav Urban – více nositelů stejného jména
 Oldřich Urban (1947–1998), fotbalista
 Otto Urban (1938–1996), historik
 Otto M. Urban (* 1967), historik umění
 Pavol Urban (* 1942), slovenský politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Petr Urban (* 1960), sáňkař, karikaturista a ilustrátor
 Radek Urban (* 1974), fotbalista
 Robert Urban (* 1986), divadelní, filmový a seriálový herec
 Roland Urban (1940–2011), sáňkař
 Rudolf Urban (fotbalista) (* 1980), slovenský fotbalista
 Stanislav Urban (* 1959), plochodrážní závodník
 Štěpán Urban (1913–1974), profesor konzervatoře, skladatel a esperantista
 Tomáš Urban (* 1968), fotbalista
 Václav Urban Stuffler (1764–1831), brněnský biskup a rada moravsko-slezského gubernia
 Vladimír Urban (1958–1989), československý hokejista
 Wincenty Urban (1911–1983), polský katolický biskup, profesor dějin církve, patrologie a dějin umění, archivář
 Zdeněk Urban (1925–1998), český literární historik a překladatel z bulharštiny
 Zdeněk Urban (fotbalista, 1960) (* 1960), švýcarský fotbalista českého původu
 Zdeněk Urban (fotbalista, 1963) (* 1963), český fotbalista

 ženská varianta příjmení
 Barbora Urbanová (* 1991), česká politička hnutí STAN, poslankyně
 Eli Urbanová (1922–2012), učitelka a básnířka
 Eva Urbanová (* 1961), operní pěvkyně
 Jarmila Urbanová (* 1950), atletka, běžkyně
 Jaroslava Urbanová (1931–2020), hudební pedagožka, spisovatelka, badatelka v oblasti duchovědy, mystiky a teosofie
 Marie Urbanová – zpěvačka
 Marta Urbanová (Daňhelová; 1960), pozemní hokejistka
 Marta Urbanová (spisovatelka) (* 1939), spisovatelka
 Vlasta Urbanová (1914–2004), operní pěvkyně, sopranistka

Související články 
 Urban – rodné jméno
 Urbánek – příjmení
 Erban – příjmení

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení